Elitserien 1999/2000 kan syfta på:

Elitserien i basket för damer 1999/2000
Elitserien i bordtennis för herrar 1999/2000
Elitserien i bordtennis för damer 1999/2000
Elitserien i handboll för herrar 1999/2000
Elitserien i handboll för damer 1999/2000
Elitserien i innebandy för herrar 1999/2000
Elitserien i innebandy för damer 1999/2000
Elitserien i ishockey 1999/2000
Elitserien i bandy 1999/2000
Elitserien i bandy för damer 1999/2000
Elitserien i volleyboll för herrar 1999/2000
Elitserien i volleyboll för damer 1999/2000